Em 1961 houve dois Torneios Quadrangular do Recife, o Torneio Quadrangular do Recife II e o Torneio Quadrangular do Recife III, onde o Bangu foi campeão do Torneio Quadrangular do Recife II e o Santa Cruz foi campeão do Torneio Quadrangular do Recife III. Ambas as competições de futebol foram realizadas entre agremiações dos estados de Pernambuco e Rio de Janeiro. Curiosamente este foi o primeiro título do maior ídolo do , Zizinho, como técnico de futebol.

Regulamento 
O torneio foi organizado no sistema de pontos corridos, com todas as equipes se enfrentando, e sendo campeão o maior pontuador da competição.

Clubes participantes do Torneio Quadrangular do Recife II

De Pernambuco

Do Rio de Janeiro

Jogos do Torneio Quadrangular do Recife II 
Data: 13 de janeiro de 1961

Data: 15 de janeiro de 1961 

Data: 17 de janeiro de 1961

Classificação final do Torneio Quadrangular do Recife II

Clubes participantes do Torneio Quadrangular do Recife III

De Pernambuco

Do Rio de Janeiro

Jogos do Torneio Quadrangular do Recife III 
Data: 22 de janeiro de 1961

Data: 25 de janeiro de 1961 

Data: 27 de janeiro de 1961

Classificação final do Torneio Quadrangular do Recife III 

Torneios amistosos do Brasil entre clubes de futebol
Futebol de 1961 no Brasil